Henisch ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Henisch (1549–1618), ungarischer Humanist, Pädagoge, Mediziner und Lexikograph
 Heinz Kurt Henisch (1922–2006), deutsch-amerikanischer Wissenschaftler, Physiker, Fotograf und Autor
 Karl Franz Henisch (1745–1776), deutscher Schauspieler und Librettist
 Peter Henisch (* 1943), österreichischer Schriftsteller und Journalist, Liedtexter und Sänger

Siehe auch:
 Haenisch (Hänisch)